Adek (fietsenfabriek), een Arnhemse fietsenfabriek uit 1913
Anton de Kom Universiteit van Suriname